Феофил Мейендорф: Мейендорф, Феофил Егорович (1838—1919) — генерал от кавалерии, генерал-адъютант
 Мейендорф, Феофил Феофилович (1886—1971) — художник-миниатюрист